Johann Matthias von Ascheberg zu Venne ist der Name folgender Personen:
* Johann Matthias Detmar von Ascheberg zu Venne (1716–1771), Domherr in Münster
 Johann Matthias Kaspar von Ascheberg zu Venne (1737–1818), Domherr in Münster und preußischer Landrat

Siehe auch:
 Johann von Ascheberg